Umbellulifera är ett släkte av koralldjur. Umbellulifera ingår i familjen Nephtheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Umbellulifera